Estadio Monumental kan syfta på följande:
Arenor
Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti (Buenos Aires, Argentina)
Estadio Monumental David Arellano, (Santiago, Chile)
Estadio Monumental de Condebamba, (Abancay, Peru)
Estadio Monumental de Jauja, (Jauja, Peru)
Estadio Monumental de Maturín (Maturín, Venezuela)
Estadio Monumental Isidro Romero Carbo (Guayaquil, Ecuador)
Estadio Monumental "U" (Lima, Peru)
Estadio Monumental Universidad Andina de Juliaca, även kallat Estadio Monumental de la UANCV (Juliaca, Peru)
Estadio Monumental Virgen de Chapi, även kallat UNSA Stadium (Arequipa, Peru)
Estadio Cuscatlán (San Salvador, El Salvador)
Monumental Río Parapití, (Pedro Juan Caballero, Paraguay)
Estádio Couto Pereira (Curitiba, Brasilien)
Estádio Olímpico Monumental (Porto Alegre, Brasilien)